Il termine trailer indica generalmente un breve filmato promozionale di un film o videogioco di prossima uscita, ma può assumere altri significati

Informatica 
 Trailer – dati supplementari di un blocco di dati informatici

Televisione 
 Trailer – programma televisivo austriaco
 Rex Trailer – personaggio televisivo statunitense

Album 
 Trailer – album dei Via Verdi del 1987
 Trailer – album degli Ash del 1994
 Tráiler – EP di Aitana del 2018

Letteratura 
 Tráiler – romanzo di Fran Alonso del 1991

Altri progetti